Jordan Owens peut désigner :
 Jordan Owens (1986-), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jordan Owens (1989-), un joueur international nord-irlandais de football.